Osmijeh, izraz lica
Osmijeh (album), album rock sastava Grupa 220